Op de 56e vrouweneditie van het Australian Open in 1981 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van 30 november tot en met 6 december 1981.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigsters Betsy Nagelsen en Martina Navrátilová hadden zich niet als team voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Nagelsen speelde samen met Candy Reynolds, met wie zij het zevende reekshoofd vormde – zij strandden in de eerste ronde. Navrátilová en haar nieuwe partner Pam Shriver waren als eerste geplaatst, en bereikten de finale.

Het als tweede geplaatste Amerikaanse duo Kathy Jordan en Anne Smith won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als eerste geplaatste eveneens Amerikaanse koppel Martina Navrátilová en Pam Shriver in twee sets. Het was hun tiende gezamen­lijke titel, de vierde grandslamtitel – hiermee comple­teerden zij hun gezamenlijke career slam in het dubbelspel. Jordan had daar­naast drie eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Smith acht.

Er waren twee Nederlandse deelneemsters:
 Betty Stöve speelde samen met de Australische Evonne Goolagong-Cawley – zij bereikten de kwartfinale, waarin zij verloren van het vierde reekshoofd, Sue Barker (VK) en Ann Kiyomura (VS);
 Marcella Mesker en de Tsjechische Kateřina Skronská verloren reeds hun openingspartij.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Toernooischema WTA (pag.2)
 Toernooischema ITF

Australian Open
ITF-toernooi in 1981